Rebel bezeichnet:

 Rebel (Schachprogramm)
 Rebel (DJ), einen belgischen DJ
 Rebel 250, Motorrad der Marke Honda
 Rebel (Spieleverlag), polnischer Spieleverlag
 Rebel (Flugzeug), Flugzeugmuster des Herstellers Murphy Aircraft
 Rambler Rebel, Automodell

Rebel ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Rebel (* 1985), kanadische Online-Pornodarstellerin, Model und Food-Bloggerin
 Benny Rebel (* 1968), deutscher Fotograf und Umweltschützer
 Carl Max Rebel (1874–1959), deutscher Maler
 François Rebel (1701–1775), französischer Komponist und Interpret des Barocks und der Klassik
 Hans Rebel (1861–1940), österreichischer Insektenkundler
 Hans-Hermann Rebel (1889–1967), deutscher Zahnmediziner
 Jean-Féry Rebel (1666–1747), französischer Violinist und Komponist des Barock
 Johnny Rebel (1938–2016), US-amerikanischer Musiker
 Jürgen Rebel (* 1963), deutscher Tischtennisspieler
 Karl Rebel (1863–1939), deutscher Forstbeamter und Waldbaureferent im bayerischen Ministerium der Finanzen 
 Karl Martin Rebel (1933–2006), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Karlheinz Rebel (1923–2017), deutscher Pädagoge
 Lise-Lotte Rebel (* 1951), dänische Bischöfin
 Nadine Rebel (* 1975), deutsche Soziologin und Autorin
 Ricky Rebel (* 1980), US-amerikanischer Popmusiker
 Tony Rebel (* 1962), jamaikanischer Reggae- und Dancehallsänger

Rebels ist der Name folgender Sportmannschaften:
 Rebels FC, ein Fußballverein aus Windhoek in Namibia.
 Melbourne Rebels, eine australische Rugby-Union-Mannschaft

REBEL ist die Abkürzung für:

 Rettungsdienst-Einsätze bei Besonderen Einsatz-Lagen – Rettungsdienstliches Vorgehen bei Terrorlagen

Siehe auch:

 La Rebel
 Steve Harley & Cockney Rebel, britische Band
 Räbel
 Raebel
 Rebell (Begriffsklärung)
 Rebeln